Crkva sv. Roka (Dubrovnik)
crkva sv. Roka u Splitu na Peristilu
crkva sv. Roka u Starom Gradu
crkva sv. Roka u Petrovaradinu
crkva sv. Roka u Keru
kapela sv. Roka u Gornjem gradu (Osijek)
crkva sv. Ivana Nepomuka i sv. Roka u Metkoviću
crkva sv. Roka u Bastu, kulturni spomenik
crkva sv. Roka u Roču
crkva sv. Roka u Vrboskoj
crkva sv. Roka u Kreševu
kompleks crkve sv. Ante Opata i crkve sv. Roka u Vrisniku
crkva sv. Roka u Jelsi
crkva sv. Roka u Biskom (sv. Fabijana i Sebastijana)
crkva sv. Roka u Gornjim Vinjanima
crkva sv. Roka u Supetru
crkva sv. Roka u Sutivanu
crkva sv. Roka u Hvaru
crkva sv. Roka u Kreševu
crkva sv. Roka u Tučepima, Srida sela
crkva sv. Roka u Svetvinčentu
crkva sv. Roka u Trebimlji, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine
Crkva sv. Roka u Komiži
Crkva sv. Roka u Prapatnicama